Lista steht für: 
 Lista (Norwegen), ehemalige Kommune in Norwegen
 Lista (Italien), antike Stadt der Sabiner in Italien

 Lista Holding, Schweizer Hersteller von Betriebs- und Lagereinrichtungen
 Lista Office, Schweizer Hersteller von Büroeinrichtungen

Lista ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Lista (1775–1848), spanischer Mathematiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Elista